National Airlines :
 National Airlines (NA) (1934-1980), compagnie aérienne des États-Unis disparue en 1980
 National Airlines (N7) (1999-2002)
 National Airlines (N8) (2008-)